Lauenburg d'Elba, una ciutat de Slesvig-Holstein
 El Castell de Lauenburg que va donar el seu nom a la ciutat de Lauenburg d'Elba
 El Ducat de Saxònia-Lauenburg del qual Lauenburg d'Elba era la capital
 Nova Lauenburg, un grup d'illes a l'arxipèlag de Bismarck
 El Districte del Ducat de Lauenburg, un districte alemany que cobreix aproximadament el territori de l'antic Ducat de Saxònia-Lauenburg
 La ciutat Lauenburg in Pommern, el nom alemany de la ciutat de Lębork a Polònia
 Burg Lauenburg, un castell a Stecklenberg a Saxònia-Anhalt
 Lauenburg (ruina), la ruina d'un castell a Lauenberg a la Baixa Saxònia
 Lauenburg (vaixell), un vaixell d'observacions meteorològiques durant la segona guerra mundial